Le sigle OFJ peut désigner :
 l'Office fédéral de la justice en Suisse ;
 l'Orchestre français des jeunes.